BCLAF3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 711 амінокислот, а молекулярна маса — 83 871.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Мітохондріальні білки